Bobino peut désigner :
 Bobino, une salle de music-hall parisienne.
 Bobino, une émission de télévision québécoise.